Ruiguang-Pagode (chin. 瑞光塔; Pinyin: Ruiguang ta) ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Ruiguang-Pagode (Ruiguang ta 瑞光塔) von Suzhou 苏州市, Provinz Jiangsu, China, siehe Ruiguang-Pagode (Suzhou)
die Ruiguang-Pagode von Huaikou (Huaikou Ruiguang ta 淮口瑞光塔), d. h. der Großgemeinde Huaikou 淮口镇, Kreis Jintang 金堂县, Provinz Sichuan, China, siehe Ruiguang-Pagode von Huaikou